County-Klasse ist die Bezeichnung für Schiffsklassen der britischen Royal Navy:
 Zuerst wurde der Begriff County-Klasse für die zehn Panzerkreuzer der Monmouth-Klasse verwandt, die ab 1903 in Dienst gestellt wurden;da die folgenden sechs Panzerkreuzer der Devonshire-Klasse eindeutig auch nach Grafschaften benannt waren, diese sich aber von der ersten Gruppe wesentlich unterschieden, wurde der Bezeichnung der beiden Gruppen nach den Typschiffen der Vorzug gegeben.   
 Die nächste County-Klasse (1928) umfasste dreizehn Schwere Kreuzer, die ab 1924 auf Kiel gelegt und ab 1927 in Dienst gestellt wurden und fünf Namen der ersten County-Klasse wieder aufnahm. Die dreizehn Schiffe werden in die sieben Kreuzer der Kent-Klasse, die vier der London-Klasse (1927) und die beiden der Norfolk-Klasse unterteilt.  
 Die letzte County-Klasse (1959) umfasste acht Zerstörer, die ab 1959 auf Kiel gelegt und ab 1962 in Dienst gestellt wurden.

Alle drei Klassen beinhalteten eine HMS Kent.